Trematolestes est un genre éteint damphibiens temnospondyles ayant vécu durant Trias moyen (Ladinien) dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Allemagne. Ce genre n'est représenté que par l'espèce type, Trematolestes hagdorni, décrit par  en . C'est le premier trématosaure représenté par un squelette presque complet.

Classification 

Voici un cladogramme montrant la position phylogénétique de Trematolestes, selon Schoch (2006) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Amphibia
 Temnospondyli
 Stereospondyli

Références taxonomiques 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 2006